Die Hong Kong Premier League 2014/15 ist die erste Spielzeit der höchsten Hongkonger Fußballliga im Männerfußball. Sie löste die Hong Kong First Division League als höchste Ligaebene ab. Aus der First Division League sind insgesamt sieben Vereine übernommen worden, während mit dem Tai Po FC und dem Wong Tai Sin DRSC zwei Mannschaften den Aufstieg von der Second Division League schafften. Die Saison begann am 12. September 2014 und wurde am 9. Mai 2015 beendet.

Der Meister der Saison qualifiziert sich für die Zweite Qualifikationsrunde zur Champions League. Die schlechteste Mannschaft der Saison steigt in die Hong Kong First Division League ab.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (chinesisch)
 Hong Kong Premier League 2014/15 bei Soccerway.com

201415
Fußballsaison 2014/15